Wessjoloje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Wessjoloje (Region Altai), in der Region Altai 
 Wessjoloje (Amur), in der Oblast Amur
 Wessjoloje (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Wessjoloje (Kalmückien, Gorodowikowski), im Gorodowikowski rajon der Republik Kalmückien
 Wessjoloje (Kalmückien, Jaschaltinski), im Jaschaltinski rajon Republik Kalmückien
 Wessjoloje (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Wessjoloje (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Wessjoloje (Kursk), in der Oblast Kursk
 Wessjoloje (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Wessjoloje (Nordossetien-Alanien), in der Republik Nordossetien-Alanien 
 Wessjoloje (Stawropol), in der Region Stawropol
 Wessjoloje (Tambow), in der Oblast Tambow
 Wessjoloje (Tomsk), in der Oblast Tomsk

Siehe auch:
 Wessele (Begriffsklärung), ukrainische Form
 Wessjolaja (Begriffsklärungsseite)
 Wessjoly (Begriffsklärungsseite)